Драм, или ДРАМ, може да се односи на:
 Драм (мера за тежину), јединица за мерење тежине
 Драм (музичка група), српска музичка група из Београда
 Јерменски драм, национална валута Јерменије
 Динамички -{RAM}-, тип -{RAM}- меморије
 Арцашки драм (претходно Нагорнокарабашки драм), национална валута Републике Арцах
 -{DRAM (музичар)}-, амерички репер и певач